Міста Малаві — список найбільших населених пунктів держави Малаві.

Найбільшим містом Малаві є столиця країни Лілонгве, де станом на 1 січня 2005 року мешкало 1 631 459 осіб. Таким чином у столиці сконцентровано 15 % населення країни.

У таблиці представлено міста з населенням понад 1 000 осіб, результати перепису 20 вересня 1977 року, 1 вересня 1987 року, 1 вересня 1998 року та оцінка на 1 січня 2005 року та 2010 року, а також регіон, до якого належить відповідне місто. Населення міст подано без врахування передмість.

Список міст Малаві

Джерела

Посилання 
 National Statistical Office of Malawi
 Міста Малаві
 City Population — Міста Малаві 

Малаві